Piégée, un film américain de Steven Soderbergh de 2012.
 Piégée, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.

Voir aussi 
 Piégé, un film américain réalisé par Antoine Fuqua en 2000.